Massine ist der Familienname von:
 Léonide Massine,  russischer Tänzer und Choreograf
 Peter Massine, deutscher Theaterproduzent